Клуб Григо́рия Федо́това — символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. В клуб также включаются иностранные футболисты, забившие 100 мячей за российские клубы. Создан по инициативе известного футбольного статистика Константина Есенина и еженедельника «Футбол» в ноябре 1967 года.
Клуб назван именем футболиста, первым преодолевшего рубеж в 100 забитых мячей в чемпионате и кубке СССР и играх за сборную страны — Григория Федотова.

В счёт голов, идущих в зачёт клуба Григория Федотова, включаются голы российских и советских футболистов, забитые в чемпионатах (высшая лига, высший дивизион, премьер-лига), кубках (начиная со стадии, на которой участвуют команды элитного дивизиона) СССР и России (в том числе матчах этих турниров, признанных позднее недействительными), первых сборных СССР, СНГ и России, европейских кубках, а также национальных чемпионатах и кубках других стран и спартакиадах народов СССР, по силе не уступающих уровню отечественного футбола. Для иностранных футболистов в зачёт клуба идут только голы, забитые ими за российские клубы.

История 
Список футболистов, забивших 100 и более мячей в играх чемпионатов СССР по футболу и за сборную СССР и объединённых в «Клуб Григория Федотова», впервые появился в еженедельнике «Футбол-Хоккей» в 1967 году в № 48 благодаря инициативе Константина Есенина.

Первоначально список включал 13 футболистов: Никита Симонян, Валентин Иванов, Александр Пономарёв, Сергей Соловьёв, Григорий Федотов, Автандил Гогоберидзе, Заур Калоев, Сергей Сальников, Олег Копаев, Константин Бесков, Виктор Ворошилов, Всеволод Бобров и Эдуард Стрельцов.

В сентябре 1969 года норматив клуба выполнили Борис Казаков, Геннадий Красницкий, Галимзян Хусаинов.

С начала 1970 года стал вестись учёт голов, забитых в аннулированных матчах чемпионата СССР, в матчах европейских кубков и в олимпийских турнирах. Благодаря этому в состав клуба были включены Борис Пайчадзе и Анатолий Ильин.

Также в 1970 году принято решение учитывать голы, забитые в матчах на Кубок СССР по футболу. Но при этом был поставлен ряд ограничений: матчи должны были проводиться между командами высшей лиги, учитывались все результаты только с 1/4 финала (в 1976 году учёт предложено вести с игр 1/8 финала). В 1979 году было уточнено: считать все голы, забитые в ворота команд высшей лиги, а также участников 1/8 финала предыдущего и текущего розыгрыша Кубка.

В октябре 1971 года норматив клуба выполнил Эдуард Маркаров, в ноябре — Эдуард Малофеев.

В октябре 1976 года в клуб принят Олег Блохин, в мае 1977 — Гиви Нодия, в октябре 1978 — Анатолий Банишевский.

1 июля 1979 года в клуб официально включены новые футболисты, которые выполнили норматив в 100 мячей за счёт голов, забитых в играх на Кубок: Алексей Гринин, Николай Дементьев, Слава Метревели, Валентин Николаев, Геннадий Гусаров, Берадор Абдураимов, Владимир Дёмин, Владимир Федотов.

В октябре 1979 года в клуб вошёл Виктор Колотов.

С начала 1980 года лидирующую позицию в клубе занял Олег Блохин, сменив лидера с момента основания — Никиту Симоняна. 13 ноября Блохин, согласно положению клуба, достиг «вершины» в 200 голов.

В сентябре 1980 года в клуб принят Виталий Старухин. С мая 1981 года в составе клуба Давид Кипиани, с мая 1982 — Рамаз Шенгелия.

С июля 1983 года в клуб зачислен Андрей Якубик, с сентября 1983 — Юрий Гаврилов.

В феврале 1984 года сотый гол в зачёт клуба забил Хорен Оганесян. В ноябре норматив выполнили Валерий Газзаев и Сергей Андреев.

С 1985 года в разделе «Кубок СССР» стали учитываться голы, забитые в играх на Кубок сезона. Благодаря этому с июня 1986 года в составе клуба появился Михаил Соколовский.

Кроме того, с середины 1986 года статистику клуба стал вести журналист Павел Алёшин.

В ноябре 1986 года в состав клуба вошёл Сергей Родионов, в июне 1987 — Олег Протасов, в июле 1987 — Фёдор Черенков, в ноябре 1987 — Леонид Буряк.

4 октября 1987 года Олег Блохин достиг отметки 300 голов.

В марте 1990 года в клубе появился Георгий Кондратьев.

В 1996 году благодаря инициативе Акселя Вартаняна и других футбольных статистиков был внесён ряд изменений в положение: в разделе «Кубок» стали учитываться все мячи, забитые с той стадии, когда начинали играть клубы высшей лиги. Дополнительно были добавлены разделы «Спартакиады» (учтены две Спартакиады 1956 и 1979 годов) и «Иноклубы» (голы в играх высшей лиги и кубка с той стадии, когда в турнир вступают клубы высшего дивизиона).

В результате нововведений в клубе появились: Владимир Казачёнок, Юрий Чесноков, Александр Заваров, Юрий Савичев, Геннадий Литовченко, Вадим Евтушенко.

В августе 1996 года норматив в 100 мячей выполнил Олег Веретенников.

В период с 1996 по 2003 год список футболистов, входящих в клуб, ни разу не публиковался, что дало повод другим спортивным изданиям говорить о его «смерти» (причём об этом заявлял курировавший в «Футболе» публикации списка клуба Павел Алёшин, перешедший за эти годы в «Спорт-Экспресс» и ставший одним из основателей Клуба 100). Поводом к новой публикации списка послужило достижение норматива в 100 голов Андреем Тихоновым в марте 2003 года.

Одновременно с Тихоновым в клуб были зачислены футболисты, выполнившие ещё ранее норматив за счёт голов, забитых в иностранных клубах: Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Валерий Карпин, Владимир Бесчастных.

С 2003 года публикации клуба в еженедельнике «Футбол» стал курировать Владимир Калинкович.

В сентябре 2003 года в клуб зачислены Олег Терёхин (выполнил норму за счёт голов во внутренних соревнованиях) и Александр Бородюк (принят спустя 2 года после завершения карьеры, так как по нему были уточнены данные по голам в футбольных турнирах Германии).

1 ноября 2003 года рубежа в 100 мячей достиг Дмитрий Лоськов.

В 2005 году было уточнено положение о клубе по разделу «Иноклубы»: согласно рейтинговым данным, было принято деление зарубежным чемпионатов и кубков по футболу на группу «А» и группу «Б». Голы российских футболистов, забивавших в этих турнирах, теперь тоже учитывались.

15 апреля 2006 года сотый мяч в зачёт клуба забил Александр Кержаков, 20 сентября — Дмитрий Кириченко, а 18 ноября — Егор Титов.

22 апреля 2007 года в клуб вошёл Сергей Семак, 21 февраля 2008 года — Роман Павлюченко.

С 29 ноября 2009 года в составе клуба Дмитрий Сычёв, с 5 декабря — Андрей Аршавин.

26 сентября 2010 года впервые членом клуба стал иностранец, бразилец Вагнер Лав, забивший сотый гол в матчах за ЦСКА.

С 24 июля 2011 года в составе клуба Игорь Семшов.

С 19 февраля 2012 года — Дмитрий Булыкин.

21 апреля 2012 года членом клуба стал Павел Погребняк.

В апреле 2012 года, в спецвыпуске № 2, в клуб был добавлен Олег Саленко (114 голов), также были скорректированы данные по нескольким футболистам.

9 апреля 2016 года членом клуба стал Артём Дзюба.

8 июня 2019 года членом клуба стал Фёдор Смолов.

19 июня 2020 года членом клуба стал Александр Кокорин.

24 октября 2021 года членом клуба стал иранец Сердар Азмун.

11 марта 2023 года членом клуба стал голландец Квинси Промес.

Порядок учёта голов 
В настоящее время еженедельником «Футбол» принят следующий порядок учёта голов в Клубе Григория Федотова:

 Чемпионат — учитываются мячи, забитые в чемпионатах СССР и России, в главной на тот момент лиге страны, в том числе в матчах с командами, которые позднее снялись или были сняты с первенства.
 Кубок — голы, забитые в играх на Кубок и Суперкубок СССР и России с той стадии, когда в борьбу вступают команды высшей лиги.
 Еврокубки — мячи, забитые в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Кубке обладателей Кубков, Суперкубке УЕФА, Кубке Интертото в матчах как за советские и российские, так и за иностранные клубы.
 Сборная — учитываются голы, забитые в национальной сборной и в официальных матчах олимпийских команд СССР и России.
 Спартакиады — мячи, забитые на Спартакиадах народов СССР (1956 и 1979 гг.).
 Иноклубы — учитываются голы, забитые в чемпионатах и кубках следующих зарубежных стран: группа «А» (Италия, Испания, Германия, Англия, Франция, Бразилия, Аргентина), группа «В» (Нидерланды, Португалия, Турция, Греция, Шотландия (исключена в № 36, 2012 г.), Украина (начиная с сезона 2007/2008), Бельгия, Чехия, Швеция, Австрия, Дания, Уругвай, Чили, Колумбия, Мексика).

Состав клуба 
, жирным шрифтом выделены действующие футболисты

Не включённые в клуб 
 Арминас Нарбековас. 51 гол в чемпионате СССР, 2 гола за олимпийскую сборную СССР, 7 голов в Кубке СССР. Всего 60 голов в советское время. 41 гол в чемпионате Австрии (Высшая лига), 12 голов в Кубке Австрии (за команды Высшей лиги) + 2 гола в еврокубках (за «Аустрию»). Всего 55 мячей. Австрийские голы не учитываются в зачёт клуба, так как Нарбековас их забивал, будучи гражданином Литвы.
 Валерий Есипов. В некоторых источниках Есипов имеет 100 забитых мячей и является членом клуба Григория Федотова. Ошибка их в том, что они засчитали гол Есипова, забитый им за киевское «Динамо» в Кубке Украины, а, по регламенту клуба Федотова, голы, забитые в этом турнире до сезона 2007/2008, в зачёт не идут. Таким образом, в зачёт Клуба Есипову должно быть записано 99 голов.

Кандидаты

Критика 
Руководство клуба практически никогда не даёт полной раскладки по забитым участниками клуба мячам. В своё время это пытался делать основатель клуба Константин Есенин при вступлении нового бомбардира в клуб. В данный момент подсчёт голов ведётся только для действующих игроков. Для всех остальных никаких «расшифровок» по голам практически никогда не было (прежде всего, на страницах еженедельника «Футбол»). Кроме того, не ведётся проверка по забитым мячам, и доверие основывается только на формальном подходе — непогрешимости записи в протоколе матча.

Альтернативный подсчёт показывает множество ошибок и несовпадений (см. примечания).

Официальные публикации списка «Клуба» 
«Футбол-хоккей»

 1967 — № 48, 53
 1969 — № 3, 17, 27, 38
 1970 — № 5, 45
 1971 — № 45, 47, 48
 1973 — № 2
 1974 — № 6
 1975 — № 10, 30, 52
 1976 — № 42
 1977 — № 24, 48
 1978 — № 44
 1979 — № 5, 26, 44
 1980 — № 6, 39, 51
 1981 — № 20, 51
 1982 — № 19
 1983 — № 1, 28, 33, 36
 1984 — № 9, 44, 48
 1985 — № 31
 1986 — № 24, 48
 1987 — № 4, 26, 29, 41, 46, 48
 1989 — № 7
 1990 — № 11
 1991 — № 1
 1992 — № 1
 1996 — № 1, 3, 34
 2003 — № 14, 21, 39, 45
 2005 — № 14, 33
 2006 — № 3, 18, 40, 52
 2007 — № 6, 18, 52
 2008 — № 9, 52
 2009 — № 27, 50
 2010 — № 42
 2011 — № 2, 6, 9, 26, 33, 51
 2012 — № 9, 36, 45; спецвыпуски № 2, 4, 8
 2013 — № 18
 2014 — № 4
 2016 — № 4
 2017 — № 3

См. также 
 Клуб 100 российских бомбардиров
 Клуб Игоря Нетто
 Клуб Олега Блохина

Примечания

Литература 
 Энциклопедия «Российский футбол за 100 лет». — М., 1997.
 Энциклопедия «Весь „Спартак“: История в именах». — М., 2005.
 Вартанян А. Возвращение без вести пропавших // «Футбол». — 1996. — № 1. — с. 10-13.
 Сайт «Клуб Григория Федотова»
 Виктор Хохлюк: «Наши футбольные легенды. Голеадоры бывшего СССР в футбольных битвах зарубежья». — Москва. — 2018. — стр. 208—209. — ISBN 978-5-604-10716-4
 Виктор Хохлюк: «Эдуард Стрельцов — гений русского футбола». — Москва. — 2020. — стр. 182—185. — ISBN 978-5-6043989-2-0

Списки футболистов России
Федотов